Лёгкий станок-тренога для тяжёлых пулемётов M205 () — станок-тренога, которым планируется заменить станок M3 для использования со станковым пулемётом M2 «Браунинг» и автоматическим гранатомётом Mk 19.

Производятся серийно компаниями Design West Technologies, Inc. в Тастине, Калифорния, и Capco, LLC в Гранд-Джанкшене, Колорадо. 21 февраля 2018 года Управление армейских закупок заказало обеим компаниям по 19 024 станков за $38 966 млн.

Конструкция 

Станок отличается от своего предшественника более чем на треть меньшим весом и улучшенными механизмами вертикальной и горизонтальной наводки ().

Примечания 

Оружейные станки